

Sciences exactes et naturelles

Biologie 
 En physiologie musculaire et sportive, la puissance est le produit de la vitesse de contraction par la force déployée, exprimée en watts (définition rejoignant la définition physique).

Mathématiques 
 La puissance d'un nombre est le résultat de la multiplication de ce nombre par lui-même un certain nombre de fois.
 Une fonction puissance est une fonction dont l'expression est de la forme .
 La puissance d'un point par rapport à un cercle intervient en géométrie euclidienne plane.
 Les puissances cartésiennes d'un ensemble A sont les produits cartésiens de A plusieurs fois par lui-même.
 La puissance du continu est le cardinal de l'ensemble des nombres réels.

Physique 
 En électricité et en mécanique, la puissance est l'énergie fournie à un système par un autre par unité de temps.
 En optique géométrique :
 la puissance optique permet de caractériser les appareils d'optiques permettant d’observer des objets proches (microscopes) ;
 la puissance intrinsèque (ou vergence) sert à caractériser les propriétés de focalisation d'un système optique.

Sciences de la Terre et de l'univers 
 En géologie, la puissance est la plus petite dimension d'une strate (supposée plane). Si la couche est horizontale, elle est égale à l'épaisseur.

Statistiques 
 La puissance statistique d'une étude est sa capacité à rejeter l'hypothèse nulle.

Sciences humaines et sociales 
 Dans le sens commun, la puissance est la quantité de  (d'un individu, d'un groupe, d'un pays, etc.), voire est synonyme du pouvoir.
 Dans un sens plus spécifique, elle peut désigner un type ou une institution de pouvoir, comme dans puissance publique : l'État et ses institutions.
 Appliquée aux relations internationales, la puissance désigne la capacité d’un acteur à obtenir des autres acteurs qu’ils infléchissent leurs actions et leurs conduites dans le sens de ses propres intérêts, sans consentir en retour de concessions de même valeur. Dans son essai La puissance moderne, Raphaël Chauvancy donne de la puissance la définition suivante : . C'est ainsi que les termes grande puissance, superpuissance ou hyperpuissance désignent les pays qui se distinguent par leurs capacités économiques, militaires
 En philosophie, la puissance est un potentiel lié à la matière : voir Distinction entre acte et puissance.

Culture et société

Musique 
 Puissance est un groupe de musique industrielle.

Religions 
 Dans le catholicisme, « le règne, la puissance et la gloire » sont les paroles de la doxologie du Notre Père.

Sports 
 En équitation, la puissance est une épreuve du concours de saut d'obstacles.

Notes et références